New York Gothams – squadra di baseball statunitense (1883-1885)
 New York Gothams – squadra di pallacanestro statunitense (1945-1949)